Osterrath est un nom de famille notamment porté par : 

 Heinrich Philipp Osterrath (1805-1880), fonctionnaire et homme politique prussien
 Joseph Osterrath (1845-1898), maître-verrier belge d'origine prussienne
 Atelier Osterrath, son entreprise
 Jacqueline H. Osterrath (1922-2007), écrivaine de science-fiction

Homonymie de patronyme germanique